The Crucial Test – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Edison Company
 The Crucial Test – film del 1916 diretto da John Ince e Robert Thornby